La Castagne (Hockey Homicide), court métrage d'animation américain des studios Disney sorti en 1945 ;
La Castagne ou Lancer frappé au Québec (), film américain de George Roy Hill sorti en 1977 ;
La Castagne 2 ou Lancer frappé 2 au Québec (), film américain de Stephen Boyum, sorti directement en vidéo en 2002.
La Castagne 3 (Lancé-Frappé 3 : La Ligue junior au Québec ; )